Lennart Frick kan avse:

Lennart Frick (född 1933), militär
Lennart Frick (född 1939), författare